Polányi, Polanyi:

 John Polanyi
 Karl Polanyi
 Michael Polanyi

Ungerska efternamn